Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 Warrenton – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Warren
 Warrenton – miasto w stanie Indiana
 Warrenton – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Warren
 Warrenton – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Warren
 Warrenton – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Clatsop
 Warrenton – miasto w stanie Teksas
 Warrenton – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Fauquier
Gminy w Stanach Zjednoczonych:
 Warrenton (ang. Warrenton Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Marshall
 Warrenton (ang. Warrenton Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Warren

 Warrenton – miasto w Południowej Afryce